Mount Holly ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mount Holly (Arkansas)
 Mount Holly (North Carolina)
 Mount Holly (South Carolina)
 Mount Holly (Ohio)
 Mount Holly (Vermont)
 Mount Holly Township (New Jersey)